Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед чвертьфіналом через травму коліна.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Петру Квітову з рахунком 6–4, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Ухані вийшли без боротьби в друге коло:
  Ежені Бушар
  Петра Квітова
  Еліна Світоліна
  Каролін Возняцкі

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Відкритий чемпіонат Китаю з тенісу 2014, жінки, одиночний розряд
China Open (теніс) 2014